Чемпионаты Чехии по шахматам проводятся с 1993 года.

Изначально проводились отдельные мужские и женские турниры по швейцарской (у женщин всегда, у мужчин в 1993, 1994 и 1995 гг.) или круговой системе. С 2008 г. проводился единый турнир по швейцарской системе. Звание чемпионки получала шахматистка, показавшая лучший результат среди женщин. В 2013, 2015, 2018 и 2019 гг. женские чемпионаты проводились отдельно по круговой системе.

Хронологическая таблица

Чемпионы среди мужчин

Чемпионки среди женщин

См. также 
 Командный чемпионат Чехии по шахматам

Примечания 

Чехия
Шахматы
Шахматы в Чехии